Marcel Lička – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco, centrocampista
 Mario Lička – calciatore ceco, centrocampista
 Werner Lička – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco, attaccante